KMM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kimam (Indonesia)